Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute à Kansas City du 8 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1982
Événement sportif à Kansas City (Kansas)
Tennis en février 1982